Der Begriff Pinan oder Piñan bezeichnet

 Pinan (Kata), die ersten fünf Grundkata des Karatedô in einigen Stilrichtungen der Kampfsportarten
 Pinan (chemische Verbindung), die chemische Verbindung 
 Piñan, eine Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Norte auf den Philippinen